Цапперт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Цапперт, Бруно (1845—1892) — австро-венгерский литератор и редактор.
 Цапперт, Георг (1806—1859) — австро-венгерский археолог и историк литературы.